Чемпионат Уругвая по футболу 2019 () — официально 116-й (CXVI Campeonato Uruguayo), де-факто 119-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 16 февраля по 15 декабря 2019 года. Полное название: Чемпионат Уругвая — Кубок «Кока-колы» 2019 — 100 лет клубу «Расинг» Монтевидео. Первая часть турнира, Апертура, получила имя Хуана Ласароффа — одного из основателей клуба «Данубио». Клаусура названа в честь Франца Оппенгеймера — бывшего вице-президента «Дефенсор Спортинга».

Схема проведения 
Схема розыгрыша чемпионата осталась прежней, принятой в 2017 году. Перед началом чемпионата 2019 года состоялся второй розыгрыш Суперкубка Уругвая.

Между двумя основными стадиями турнира, Апертурой и Клаусурой, как и прежде, состоялся Промежуточный турнир (Torneo Intermedio). Впервые в истории в финале этого турнира не было ни одного из двух традиционных грандов уругвайского футбола (ранее до финала дважды доходил «Насьональ»), и титул разыграли «Ливерпуль» и «Ривер Плейт».

Участники

Апертура 
Турнир Апертуры 2019 года носил имя Хуана Ласароффа.

Турнирная таблица 

«Пеньяроль» на правах победителя Апертуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Промежуточный турнир 
Промежуточный турнир 2018 года прошёл с 13 июля по 8 сентября.

Турнирные таблицы 
Серия A

Серия B

Финал 

«Ливерпуль» — победитель Промежуточного турнира, получил право сыграть в Суперкубке Уругвая 2020 года.

Клаусура 
Турнир Клаусуры 2019 года носил имя Франца Оппенгеймера.

Турнирная таблица

Финал 
В связи с тем, что «Пеньяроль» и «Насьональ» набрали одинаковое количество очков, для определения победителя Клаусуры потребовался дополнительный матч между этими командами.

«Насьональ» на правах победителя Клаусуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Суммарная таблица

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры. Только в случае победы «Пеньяроля» потребовался бы финальный матч против лучшей команды в сводной таблице сезона «Насьоналя».

Полуфинал 

Помощники судьи: Николас Таран Карлос Баррейро

Четвёртый арбитр: Джонатан Фуэнтес

Поскольку «Насьональ» стал также лучшей командой в сводной таблице сезона, он был провозглашён чемпионом Уругвая.

Таблица вылета

Бомбардиры 
Источник: Tenfield

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

2019
Уругвай
2019 год в Уругвае